Натуральне число 875
 875 рік до нашої ери
 875 рік нашої ери